Арбах:

 Арбах — коммуна в Германии.
 Арбах (приток Гельбаха) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
 Арбах (приток Неккара) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.